Римская республика () — государство в Италии, провозглашённое 15 февраля 1798 года в результате вторжения войск Французской республики под командованием Луи Александра Бертье. Римская республика была государством-сателлитом Франции и управлялась французской Директорией. Она была сформирована из территорий Папской области; папа римский Пий VI был изгнан во Францию, где и умер в 1799 году. Сразу после своего образования Римская республика приняла контроль над двумя другими государствами, сформировавшимися на территории Папской области: Тиберинской республикой и Анконитанской республикой. Римская республика была ликвидирована в октябре 1799 года, когда войсками королевства Неаполь была восстановлена Папская область.

Государственное устройство Римской республики

История Римской республики 
В феврале 1798 года французские войска под начальством Бертье заняли Рим. Идеи французской революции находили в Риме приверженцев в средних и промышленных классах; масса бедного люда, как и многочисленные лица, заработки и доходы которых зависели от церкви, были на стороне папства и духовенства. И среди последнего существовала, однако, партия реформ, руководимая епископом пистойским Риччи: она требовала большей независимости для духовенства и осуждала присвоение папским престолом неограниченной власти. В общем, французы при своем вступлении в Рим нашли город готовым к революции.

15 февраля возбуждённая толпа собралась на форуме и, водрузив перед Капитолием дерево свободы, объявила отмену папской власти и учреждение республики, немедленно признанной Бертье. От папы потребовали отречения от светской власти: он отказался и был вывезен из Рима. Для Римской республики была выработана конституция по образцу действовавшей тогда во Франции, но с внешними атрибутами древности. В занятом Риме начался систематический грабёж, направленный на произведения искусства и производившийся не столько солдатами, сколько агентами и поставщиками, присланными французским правительством. Из музеев, папской резиденции и дворцов многих знатных лиц было расхищено всё, что могло быть унесено; срывали даже стенные фрески. 

Вскоре, однако, движение неаполитанских войск под командованием австрийского генерала Мака на Рим заставило французов очистить город; 29 ноября 1798 года он был занят неаполитанским королём Фердинандом IV. Но 14 декабря того же года контрнаступление французов вынудило неаполитанцев отступить. 

В сентябре 1799 года неаполитанцы вновь заняли Рим. Восстановление религии было отпраздновано водружением громадного креста на месте дерева свободы, потоплением нескольких евреев в Тибре и многочисленными казнями. Республика пала, а затем прибыл в свою резиденцию новый папа Пий VII.

См. также 
 Революция 1848—1849 годов в Папской области

Примечания

Литература 
 Канделоро Дж., История современной Италии, пер. с итал., т. 1, M., 1958;
 
 Crivellicci A. Una comune delle March nel 1798—1799, Pisa, 1893
 Armando Lodolini, La Repubblica romana del 1798 in una collezione di bandi, in Rassegna Storica del Risorgimento, anno XVIII, ottobre-dicembre 1931
 Vittorio Emanuele Giuntella, La giacobina Repubblica romana. Aspetti e momenti, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, 3a serie, 1950
 Assemblée della Repubblica romana (1798—1799), a cura di V. Giuntella, Bologna, 1954.
 Vaccaruno G. I patrioti «anarchistes» e l’idea dell’unita italiana (1786—1799) Torino, 1955
 de Felice, R. La veldita dei beni nazionali della Reppubblica Romana del 1798—1799. Roma, 1960
 de Felice, R. Italia qiacobina. Napoli, 1965
 Giuseppe Antonio Sala, Diario romano degli anni 1798-99, Roma 1980, in Scritti pubblicati sugli autografi, Società Romana di Storia patria, Roma 1882—1888 [rist., con una premessa di V. E. Giuntella, Roma 1980], vol. I,
 Cfr. Andrea Damascelli, Cimarra e gli ebrei nella Repubblica romana del 1798—1799, in La repubblica romana tra giacobinismo e insorgenza 1798—1799, Roma 1992,
 Bernard Gainot: Una rivoluzione difficile. La Repubblica romana del 1798‑1799. In: Annales Historiques de la Révolution Française, 329, Numéro 329.AHRF, Sommaires et résumés 1998—2004.
На французском:
 Albert DUFOURCQ, Le Régime jacobin en Italie. Étude sur la République romaine, Paris, 1900.
 Une source inédite de l’histoire de la Republique Romaine: les registres du commandant Girardon. L’"insorgenza" du Latium méridional et la campagne du Circeo, in Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 104, 1992,
 Maria-Pia DONATO, " La République romaine de 1798-99. Panorama des études récentes ", dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 45 (1998).
 Gérard PELLETIER, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint Siège devant la Révolution française (1789—1799), Rome, École française de Rome, 2004.
На немецком:
 Richard Wichterich: Sein Schicksal war Napoleon. Leben und Zeit des Kardinalstaatssekretärs Ercole Consalvi 1757—1824. Heidelberg 1951.
 Veit Elm: Die Revolution im Kirchenstaat. Ein Literaturbericht über die jüngere Forschung zur Vorgeschichte und Geschichte der Repubblica Romana (1798—1799). In: Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte, Bd. 13, Bern / Frankfurt a.M. 2002, ISBN 3-631-38827-6.

Ссылки 

 Провозглашение Римской республики на площади Капитолия 15 февраля 1798 года. Картина Шарля Верне
 Sandro Petrucci L’INSORGENZA DELL’ITALIA CENTRALE NEGLI ANNI 1797—1798 a cura dell’Istituto Storico dell’Insorgenza e per l’Identitа Nazionale.

Дочерние республики Франции
Итальянские государства
История Рима